BDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bandar Lengeh (Iran)